Каина́ры (; ) — город в Каушанском районе Молдавии. В состав города входит железнодорожная станция Каинары.

История 
Статус города получил в 1985 году. 13 августа 1985 года был образован Думбравенский район с центром Думбравены. 23 мая 1991 года переименован обратно в Кайнарский район с центром Кэинарь.

До образования уездов Молдовы существовал Кайнарский район (административный центр — Каинары), включавший 17 коммун и 31 село, входившее в коммуны.

География 
Железнодорожная станция железных дорог Молдовы.

Население 
По данным переписи населения 2014 года, в городе Кэинарь проживает 3803 человека (1870 мужчин, 1933 женщины).

Этнический состав села:

Памятники 

 Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне (кованая медь, 1975; скульптор В. А. Дронов, архитектор И. Попов).

Известные уроженцы 
 Матеевич, Алексей Михайлович (1888—1917) — молдавский поэт и переводчик.

Примечания

Ссылки 

Города Молдавии
Населённые пункты Каушанского района